

Intercommunalité 
 Communauté de communes de Racan,  structure intercommunale française du département d'Indre-et-Loire.

Patronyme 

 Honorat de Bueil de Racan (1589-1670), poète et écrivain français ;
 Ivica Račan (1944-2007), homme politique croate ;
 Pascal Racan (1952-), comédien belge.

Toponyme 

 Aubigné-Racan, commune française du département de la Sarthe ;
 Gare d'Aubigné-Racan, gare de cette commune ;
 Saint-Paterne-Racan, commune française du département d'Indre-et-Loire ;
 Square Racan,  voie du  de Paris.